Бјуканан има више значења:
 Округ Бјуканан (Ајова)
 Округ Бјуканан (Мисури)
 Бјуканан (Северна Дакота)
 Буканан (Џорџија)
 Буканан (Вирџинија)
 Буканан (Њујорк)